Второй этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2021/2022 проходил с 19 по 21 ноября 2021 года на катке Sørmarka Arena, Ставангер, Норвегия. Забеги проводились на дистанциях 500, 1000 метров, 1500 метров, командном спринте, а также на 5000 метров у женщин и 10 000 метров у мужчин. Состязания на 5000 метров у женщин, 10 000 метров у мужчин и в командном спринте единственные в сезоне 2021/2022.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты этапа 

2021 год в конькобежном спорте